Чемпионат Республики Корея по футболу 2019 (, ) — 16-й сезон с момента основания Супер-лиги Китая. Титульным спонсором Супер-лиги является страховая компания KEB Hana Bank.

Действующий чемпион — Чонбук Хёндэ Моторс.

Регламент

Общие сведения 
12 клубов-участников сыграют традиционный двухкруговой турнир из 38 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — дома и в гостях). Команды, набравшие наибольшее количество очков, будут представлять Южная Корея в азиатских кубках сезона 2020 года, а команды, занявшие два последних, 12-е места, покинут Супер-лигу.

Участие лучших команд в Лиге чемпионов АФК 
В розыгрыше Лиги чемпионов АФК 2020 Южная Корея будут представлять 4 клуба: чемпион Южной Кореи и обладатель кубка Южной Корейской футбольной ассоциации 2020 квалифицируются непосредственно в групповой этап Лиги чемпионов, а клубы, занявшие 2-е и 3-е места в турнирной таблице, будут стартовать с раунда плей-офф. В случае, если кубок ФА выиграет команда из первой тройки чемпионата 2019, то в ЛЧ АФК 2020 Южная Корея будет представлять клуб, занявший в чемпионате 4-е место.

Изменения в составе Суперлиги 
Клубы, получившие повышение в классе из К лига 2, сезон 2018 года
 Соннам

Клубы, потерявшие право выступать в Суперлиге и отправленные в К лига 2, сезон 2018 года
 Чоннам Дрэгонз

Клубы-участники

Стадионы 
 Основные стадионы, используемые в Кей-лиге 1:

Турнирная таблица

Результаты матчей

1-22 тур 
update=24 йюля 2019 •  •

23-33 тур 
update=6 октября 2019 •  •

34-38 тур

Финал А 
update=1 декабря 2019 •  •

Финал B 
update=30 ноября 2019 •  •

Потуровая турнирная таблица

1-33 тур 
<center>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" width=90%
! rowspan=2 align=left  style="font-size: 86%;"|Тур / Команда
! |1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12 !! 13!! 14
! | 15!! 16!! 17!! 18!! 19!! 20!! 21!! 22!! 23!! 24 !! 25!! 26
! | 27!! 28!! 29!! 30!! 31!! 32!! 33
|- style="font-size: 86%;"
! | !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
! | !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

|- style="font-size: 86%;"
|Ульсан Хёндэ
|style="background:#C5D2E4"|3||6||4||style="background:#C5D2E4"|3||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#C5D2E4"|3||style="background:#C5D2E4"|3||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1

|- style="font-size: 86%;"
|Чонбук Хёндэ Моторс
|5||style="background:#C5D2E4"|3||5||4||4||style="background:#C5D2E4"|3||style="background:#C5D2E4"|3||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2

|- style="font-size: 86%;"
|Сеул
|style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#C5D2E4"|3||style="background:#C5D2E4"|3||4||style="background:#C5D2E4"|3||style="background:#C5D2E4"|3||style="background:#C5D2E4"|3||style="background:#C5D2E4"|3||style="background:#C5D2E4"|3||style="background:#C5D2E4"|3||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3||style="background:#B0C4DE"|3

|- style="font-size: 86%;"
|Тэгу
|5||4||style="background:#C5D2E4"|3||7||5||5||5||4||4||style="background:#C5D2E4"|3||4||4||4||4||4||4||4||4||4||5||5||5||5||5||6||6||4||5||5||5||4||4||4

|- style="font-size: 86%;"
|Пхохан Стилерс
|style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||8||9||8||7||9||10||8||6||7||6||6||6||7||7||7||7||8||8||7||8||8||8||9||9||9||8||8||8||6||6||5

|- style="font-size: 86%;"
|Канвон
|style="background:#FFE6E6"|11||9||7||5||7||9||10||7||7||8||6||5||7||7||6||6||5||5||5||4||4||4||4||4||4||4||5||4||4||4||5||5||6

|- style="font-size: 86%;"
|Санджу Санму
|style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|1||style="background:#B0C4DE"|2||style="background:#C5D2E4"|3||4||4||6||5||5||5||7||5||5||5||5||6'||6||6||7||8||7||7||7||5||5||6||6||7||7||7||7||7

|- style="font-size: 86%;"
|Сувон Самсунг Блюуингз
|9||style="background:#FFCCCC;" |12||style="background:#FFCCCC;" |12||10||10||8||8||9||10||9||8||8||8||8||8||8||8||9||7||6||6||6||6||6||7||7||7||7||6||6||8||8||8

|- style="font-size: 86%;"
|Соннам
|9||10||10||style="background:#FFE6E6"|11||9||10||7||5||6||7||9||9||9||9||9||9||9||8||9||9||9||9||9||9||8||8||8||9||9||9||9||9||9

|- style="font-size: 86%;"
|Кённам
|style="background:#C5D2E4"|3||7||9||6||6||6||6||8||9||10||10||10||style="background:#FFE6E6"|11||10||10||10||10||10||10||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||10||10||10||10||10||10||10||10||10

|- style="font-size: 86%;"
|Инчхон Юнайтед
|5||5||6||8||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFCCCC;" |12||style="background:#FFCCCC;" |12||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFCCCC;" |12||style="background:#FFCCCC;" |12||style="background:#FFCCCC;" |12||style="background:#FFCCCC;" |12||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11

|- style="font-size: 86%;"
|Чеджу Юнайтед
|5||8||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFCCCC;" |12||style="background:#FFCCCC;" |12||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFCCCC;" |12||style="background:#FFCCCC;" |12||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||10||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFE6E6"|11||10||10||10||10||10||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFE6E6"|11||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|12

|}update=6 октября 2019
</center>

 34-38 тур 

update=1 декабря 2019

 Стыковые матчи K Лига 1 — K Лига 2 
Заброс вылета происходит в двух играх и ямах Восемнадцатого в K Лиге 1 победителю 2-го тура плей-офф K Лиги 2'' 2019. Победитель этого прыжка получает место для чемпионата K Лиги 1, в то время как проигравший входит в K Лигу 2.

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт К-лиги 1 

2019
Спорт в Республике Корея в 2019 году
Южная Корея